Gourdan ist der Familienname folgender Personen:
 Claude-Christophe Gourdan (1754–1804), französischer Politiker
 Madame Gourdan († 1783), französische Bordellbesitzerin

Gourdan ist der Name folgender Orte:
 Gourdan-Polignan, Gemeinde im französischen Département Haute-Garonne

Siehe auch:
 Gordan
 Gourdon